Deltschew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandar Deltschew (* 1971), bulgarischer Schachspieler
 Christo Deltschew (Revolutionär) (1887–1927), bulgarischer Revolutionär
 Christo Deltschew (* 1939), bulgarischer Arachnologe und Biospeläologe
 Deltscho Deltschew (1920–2007), bulgarischer General
 Dimitar Deltschew (1879–1901), bulgarischer Revolutionär
 Georgi Nikolow Deltschew (1872–1903), bulgarischer Revolutionär
 Milan Deltschew (1883–1903), bulgarischer Revolutionär
 Stojan Deltschew (* 1959), bulgarischer Turner

Siehe auch:
 Goze Deltschew
 Delschewo